А́нхель:

 А́нхель — мужское личное испанское имя.
 Анхель — самый высокий в мире водопад, общая высота 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров.
 Анхель (род. 1987) — испанский футболист.
 Анхель, Вилькер (род. 1993) — венесуэльский футболист.
 Анхель, Хуан Пабло (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Деферр Анхель, Хервасио (род. 1980) — испанский гимнаст.